Agence matrimoniale peut désigner :
 agence matrimoniale, une entreprise qui met en relation des célibataires cherchant une relation amoureuse stable ;
 Agence matrimoniale, un film français de Jean-Paul Le Chanois, sorti en 1952.